God of War – serie di videogiochi
God of War – videogioco del 2005
God of War – videogioco del 2018